

Зооніми 
 Біляк – вид гризунів роду Заєць (Lepus) з родини Зайцеві (Leporidae) ряду Зайцеподібні (Leporiformes).

Антропоніми  
 Біляк (прізвище)